

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Christophe Sturzenegger, (1976- ), pianiste, corniste et compositeur suisse ;
 Federico Sturzenegger, (1966- ), économiste argentin ;
 Paul Sturzenegger, (1902-1970), joueur de football suisse ;

Homonymie de patronyme